

Lokalizacje

Niemcy 
 Carlstadt – dzielnica Düsseldorfu

Stany Zjednoczone 
 Carlstadt – miasto

Zobacz też 
 Karlstadt